O AFC/OFC Cup Challenge é um título de futebol que já foi disputado duas vezes, entre os campeões da Copa das Nações da OFC e da Copa da Ásia.

Ver também 

 Copa da Ásia
 Copa das Nações da OFC

Competições internacionais de futebol